Extras — живий альбом англійської групи The Jam, який був випущений 6 квітня 1992 року.

Композиції 
 The Dreams of Children — 3:02
 Tales from the Riverbank — 3:33
 Liza Radley — 2:17
 Move On Up — 3:54
 Shopping — 3:21
 Smithers-Jones — 3:00
 Pop Art Poem — 2:10
 Boy About Town — 2:14
 A Solid Bond in Your Heart — 2:49
 No One in the World — 2:24
 And Your Bird Can Sing — 1:54
 Burning Sky — 3:40
 Thick As Thieves — 4:12
 Disguises — 3:19
 Get Yourself Together — 1:58
 The Butterfly Collector — 3:11
 The Great Depression — 2:53
 Stoned Out of My Mind — 3:18
 Pity Poor Alfie/Fever — 4:40
 But I'm Different Now — 1:56
 I Got You (I Feel Good) — 2:41
 Hey Mister — 1:51
 Saturday's Kids — 2:22
 We've Only Started — 2:36
 So Sad About Us — 2:37
 The Eton Rifles — 3:32

Учасники запису 
 Пол Веллер — вокал, гітара, клавішні
 Брюс Фокстон — бас
 Рік Баклер — ударні

Джерела 
 Extras  allmusic
 Extras  last.fm

Альбоми The Jam
Квітень 1992